Daddy DJ – francuski duet muzyczny
 "Daddy DJ" – debiutancki singel duetu muzycznego Daddy DJ
 "Daddy DJ" – singel Crazy Froga z 2009 roku, gdzie wykorzystał muzykę z singla Basshuntera "All I Ever Wanted" i tekst z utworu "Daddy DJ" – wykonywanego przez duet Daddy DJ

Zobacz też 
 "Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA" – singel Basshuntera z 2006 roku, w muzyce Basshunter wykorzystał fragmenty z utworu duetu Daddy DJ – "Daddy DJ"
 "All I Ever Wanted" – singel Basshuntera z 2008 roku, w utworze Basshunter wykorzystał fragmenty muzyki z "Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA"